Exmoor, un parc national anglais ;
 Exmoor, une race de poney.